Лавриновичи  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Лавриновичи — деревня Барановичском районе Брестской области.
 Лавриновичи — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Лавриновичи — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Лавриновичи — деревня в Свислочском районе Гродненской области.